Ebb Tide est l'expression anglaise pour marée basse.

C'est aussi le titre original d'une nouvelle de Robert Louis Stevenson : 
 The Ebb-Tide. A Trio and a Quartette (1894). Paru en France sous le titre : Le Creux de la vague.

Trois adaptations ont été tournées pour le cinéma :
 Ebb Tide (1915), film muet américain ;
 Ebb Tide (1922), film muet américain ;
 Le Voilier maudit (1937), film américain en Technicolor ;
 L'Île aux serpents (1947), film américain en couleur.

Autres 
 Ebb Tide, chanson américaine de 1953 ;
 Ebb Tide (bateau).